Glover se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 C. John M. Glover
 James Glover